Bitry je název dvou obcí ve Francii:

 Bitry (Nièvre) – obec v departementu  Nièvre
 Bitry (Oise) – obec v departementu Oise